Viktoria (roman), Jenny Glanfield
Viktoria (Maria Mena), muziekalbum